
+1 (плюс один) может означать:

Кино и телевидение 
 «Плюс один» — российский фильм 2008 года.
 «» — американский фильм 2013 года.
 «Плюс один» — эпизод (2018) телесериала «Секретные материалы».

Интернет 
 «+1» — одно из названий кнопки «Нравится».
 В сетевом общении комментарий «+1» означает «согласен с вышесказанным» (относится к какому-либо посту или другому комментарию).

Прочее 
 UTC+1:00 — часовой пояс.
 +1 — международный телефонный код Североамериканского плана нумерации.

См. также 
 1 (значения)
 1+1
 -1
 OnePlus